Tararua (genre), genre d'araignées aranéomorphes
 District de Tararua, Nouvelle-Zélande
 Monts Tararua, Nouvelle-Zélande